Borderline может означать:
 Borderline — альбом американской кантри-группы Brooks & Dunn.
 Borderline — альбом американского певца Рая Кудера.
 «Borderline» — песня американской певицы Мадонны из альбома Madonna.
 «Borderline» — песня американского музыканта Майкла Грея.
 Borderline — компьютерная игра
 Borderline — журнал с комиксами.

См. также 
 Бордерлайн — альбом Земфиры.
 Borderline Records — звукозаписывающая компания.